П'єррерю () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро
 П'єррерю () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу